Le nom de William Saunders est porté par plusieurs personnalités :

  (1822-1900), botaniste écossais  
 William Saunders (scientifique) (1836-1914), agronome, entomologiste et pharmacien canadien.
 William Edwin Saunders (1861-1943), ornithologue et naturaliste canadien.
 William Wilson Saunders (1809-1879), entomologiste canadien.
 William Saunders (journaliste) (1823-1895), journaliste et homme politique britannique.